Die Segona Divisió 2000/01 war die zweite Spielzeit der zweithöchsten Fußballliga in Andorra. Die reguläre Saison begann am 17. September 2000 und endete am 7. April 2001. Die Aufstiegsrunde wurde vom 21. April bis 26. Mai 2001 durchgeführt.

Reguläre Saison

Tabelle

Aufstiegsplayoff

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks  
 Tabelle 2000/01 rsssf.com

Einzelnachweise 

2000
Fußballsaison 2000/01